Presidente Kennedy ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Presidente Kennedy (Espírito Santo), Bundesstaat Espírito Santo 
 Presidente Kennedy (Tocantins), Bundesstaat Tocantins